Pustina může být:

obecně
 pusté místo neobývané lidmi
 pustá krajina (například poušť, vysoké pohoří, polární oblast apod.)

názvy lidských sídel
 Pustina – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Pustina (Měřín) – část městyse Měřín v okrese Žďár nad Sázavou

hory a vrchy
 Pustina (Zábřežská vrchovina) (626 m) – vrchol v Zábřežské vrchovině

literatura
 Pustina – též Pustá země, Zpustlá země – velmi známá báseň T. S. Eliota

filmy
 Pustina (film, 2006) – britský hororový film z roku 2006 režiséra Michaela J. Bassetta
 Pustina (film, 2003) – americký sci-fi film z roku 2003 režiséra Joshuy Butlera
 Pustina (film, 2000) – americký dramatický film z roku 2000 režiséra Richarda Friedmana

 Pustina (seriál) – česká minisérie z produkce HBO

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno